Abaddon (o Abaddón) puede referirse a:

 Abadón o Abaddon; ángel destructor.
 Abaddón el exterminador, novela de Ernesto Sabato.
 Matthew Abaddon, personaje ficticio de serie de televisión.

Además, en música, puede hacer referencia a:
 Abaddon, alias del baterista de black metal Tony Bray.
 Abaddon RD, banda dominicana de Heavy Metal.
 Summer in Abaddon, álbum de la banda Pinback.